Marek Siwiec (1955-), un homme politique polonais ;
 Ryszard Siwiec (1909-1968), un comptable, professeur et ancien soldat polonais.